Az Észak és Dél jelentései:

 Észak és Dél, Elizabeth Gaskell regénye
 Észak és Dél, John Jakes regénye
 Észak és Dél, eredeti címe North and South, televíziós minisorozat Jakes regényéből, rendezte Richard T. Heffron
 Észak és Dél, South Park-epizód
 Észak és Dél, film Jakes regénye alapján
 Észak és Dél, eredeti címe North & South, 2004-es film, Elizabeth Gaskell regényéből, rendezte Brian Percival